Vampirella es un personaje (y su serie) de terror y erótico creado en 1969, pero puede referirse también a:

Historieta 
 La revista Vampirella, con versiones en varios países;

Otros 
 La periodista Paloma Aznar, que usa este seudónimo;
 El género de murciélagos Micronycteris.
 El género de protistas Vampyrella'', de la familia Vampyrellida.